Tage Nilsson (författare)
Tage Nilsson (geolog)
Tage Nilsson (konstnär)